Angels & Vampires - Volume I is Sananda Maitreya's zesde album, uitgebracht op 29 juli 2005.

Tracks 

 Four shadow - 0:51
 Angie - 2:09
 Boolay Boolay - 2:33
 More than you do - 2:19
 Reach out - 4:03
 I'm your daddy - 3:31
 Dolphin - 5:42
 Time takes time - 2:23
 Share your pain - 3:06
 We are the living - 5:02
 It ain't been easy - 3:16
 Psychotherapy - 3:56
 Bella Faccina - 3:48
 The kind of girl - 4:26
 If all I've got - 2:09
 Losing becomes too easy - 5:19
 Daddy can I have a war? - 2:57
 Gloria (Maitreya's song) - 4:54
 She knows I'm leaving - 2:53
 Right brain says - 3:04

Muziekalbum van Terence Trent D'Arby